Килешино — название населённых пунктов:

Россия 
 Килешино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Килешино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.